Miejscowości w USA:
 Fertile – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Fertile – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Fertile (ang. Fertile Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Fertile (ang. Fertile Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Fertile (ang. Fertile Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh